Мичу́ринская:

 Мичуринская — посёлок в Красненском сельсовете Гомельского района Гомельской области Белоруссии
 Мичуринская — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

См. также 
 Мичуринская агробиология
 Мичурин (значения)
 Мичурина
 Мичуринск
 Мичуринский
 Мичуринское